Петър Стоянов може да се отнася за:
 Петър Стоянов – български революционер, съратник на Георги Раковски
 Петър Стоянов (около 1847 – 1934) – български опълченец от Скопие
 Петър Стоянов (1854 – 1913) – български опълченец от Зелениче
 Петър Стоянов (1881 – 1954) – български флотски офицер и политик, кмет на Варна (1923 – 1927, 1944)
 Петър Стоянов (р. 1921) – български партизанин, генерал
 Петър Стоянов (р. 1925) – български партизанин, генерал-лейтенант
 Петър Стоянов (р. 1927) – български историк, краевед
 Петър Стоянов (р. 1952) – български политик, президент на България (1997 – 2001)
 Петър Стоянов (р. 1976) – български сумист
 Петър Стоянов (р. 1985) – български футболист